Orbán Sándor (1947–2005) Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívó, olimpikon, edző
 Orbán Sándor (1947) botanikus, biológus, egyetemi tanár
 Orbán Sándor (1956) festő, grafikus
 Orbán Sándor (1961) humorista
 Orbán Sándor az 1918-as magyar atlétikai bajnokság 3. helyezettje gerelyvetésben

Szerkesztői megjegyzés:  + még egy akadémiai díjas és egy énekes a Nótaolimpián

Jegyzetek